Maryland Cycling Classic 2022 var den første udgave af det amerikanske cykelløb Maryland Cycling Classic. Det 196,9 km lange linjeløb blev kørt i delstaten Maryland den 4. september 2022, dagen før Labor Day, med start i Sparks og mål i Baltimore. Løbet var en del af UCI ProSeries 2022. Den første udgave var oprindeligt planlagt til afholdelse i september 2020, men blev aflyst på grund af coronaviruspandemien og blev det igen i 2021.

Belgiske Sep Vanmarcke fra  vandt løbet efter en spurt mod tre andre.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke
* OTL = over tidsgrænsen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI ProSeries 2022